Межвиды (Межвиди; ) — название населённых пунктов в Латвии:
 Межвиды — село в Балдонском крае.
 Межвиды — село в Карсавском крае.
 Межвиды — село в Даугавпилсском крае.